Илири се могу односити на:

 антички народ Илири
 римски назив за становнике античког Илирика
 византијски историографски назив за становнике некадашњег Илирика
 хабзбуршки политичко-административни термин за Србе у 18. веку
 назив за становнике француских Илирских провинција (1809-1813)
 назив за становнике аустријске Краљевине Илирије у првој половини 19. века
 у варијантном облику Илирци, назив за припаднике Илирског покрета у првој половини 19. века
 пропагандни назив за Албанце, као наводне потомке античких Илира

Види још
 Илирски језик (вишезначна одредница)
 Илирска дворска депутација
 Први илирски регуламент
 Други илирски регуламент
 Деклараторни рескрипт илирске нације